Pim Pim kan syfta på:

 Pim Pim (godis) – en godissort producerad av Malaco
 Joachim "Pim-Pim" Johansson (1982–) en svensk professionell tennisspelare, se Joachim Johansson
 Pim-Pim – en signatur för en svensk kompositör, visförfattare, sångare, pianist och flygingenjör, se Lennart Falk